Liza del Sierra (Pontoise, 30 de agosto de 1985) é uma atriz pornográfica francesa.

Prêmios e indicações

Ligações externas

Atores pornográficos da França